

Toponymie
 Lagrave, commune du Tarn
 Ambarès-et-Lagrave, commune de Gironde

Patronyme 
 Frédéric Labadie-Lagrave (1844-1917), médecin français
 Paul Lagrave (1862-1933), architecte français
 Maxime Vachier-Lagrave (1990-), joueur d'échecs français

Voir aussi 
 La Grave, commune des Hautes-Alpes
 Fontaine de la Grave à Bordeaux
 Hôpital de La Grave à Toulouse
 Pic de la Grave, un sommet des Alpes (massif des Écrins)